Pariglia – coppia di cavalli o altri animali da tiro
 Pariglia –  corsa equestre tipica della Sardegna

Altri progetti